Mignoni ist der Familienname folgender Personen:

Agostinho Mignoni (* 1919), brasilianischer Politiker
Pierre Mignoni (* 1977), französischer Fußballspieler